Bernreuth ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Bernreuth (Auerbach), Stadtteil von Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Bernreuth (Weismain), Stadtteil von Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Bernreuth (Wüstung), Wüstung im Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Siehe auch:
 Bärnreuth
 Bernreith
 Bernreuther